Complex Stars of F.C.C. Football Club é um clube de futebol de Gana. Disputou a primeira divisão pela última vez em 1980.

Clubes de futebol de Gana